Анатолий Афанасьевич Польский (1921 — 2019) — советский  генерал-майор авиации, первый руководитель НИИАО (1983—1990).

Биография 
Родился 9 августа 1921 года в селе Бурты  Киевской области. 

С 1942 года после окончания Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского, руководил воздушно-стрелковой службой 862-го иап, 101 гиап и с 1943 года — 41-го гиап и 217-й иад, участвовал в боевых действиях на Северо-Кавказском и Воронежском фронтах Великой Отечественной войны<ref
name="70 лет служения авиации России"></ref><ref
name="Умер первый руководитель НИИАО Анатолий Польский"/>. 

С 1943 года — преподаватель Высшей офицерской школы технических войск Красной Армии (ВОШТВ КА). С 1945 года служил в ГК НИИ ВВС — старшим инженером-испытателем, с 1949 года — начальник Отдела  испытаний авиационных оптических прицелов стрельбы и бомбометания, с 1955 года заместитель начальника и с 1959 по 1974 годы — начальник Управления испытаний специального оборудования самолётов. Польский А. А. участвовал в отработке и испытаниях ракетного вооружения, прицельных комплексов стрельбы и бомбометания, комплексов бортового оборудования боевых и транспортных самолетов<ref
name="Умер первый руководитель НИИАО Анатолий Польский"/>. В 1968 году Анатолий Афанасьевич Польский был включён в состав экспертной группы при Военно-промышленной комиссии Совета Министров СССР, проводившей дополнительное расследование гибели Юрия Алексеевича Гагарина<ref
name="Умер первый руководитель НИИАО Анатолий Польский"/>.

В 1974 году назначен заместителем начальника ЛИИ имени М. М. Громова, внёс большой вклад в становление и развитие научных направлений института, руководил работами над системами захода на посадку пассажирских лайнеров,  разработками по снижению метеозависимости самолётов, испытаниями  комплекса  А-50 «Шмель», так же с 1975 по 1990 годы Польский А. А. был научным руководителем программы эргономических исследований<ref
name="70 лет служения авиации России"/>. 

С 1983 по 1990 год — первый руководитель НИИАО, работал над первым отечественным комплексом цифрового авиаоборудования для Ил-96, Ил-114 и Ту-204.  При руководстве институтом А. А. Польского была создана научно-производственная база и подготовлены кадры, способные обеспечивать конкурентоспособность российской авионики и  средств тренировки экипажей пассажирских самолетов<ref
name="Умер первый руководитель НИИАО Анатолий Польский"/>.

С 1990 года — руководитель совместного советско-датского предприятия по поставкам и ремонту вычислительной техники для авиационной промышленности. С 1993 года снова в НИИАО — главный конструктор пилотажного комплекса для Ил-114 и заместитель начальника отделения перспективных разработок<ref
name="Умер первый руководитель НИИАО Анатолий Польский"/>. 

Умер 13 марта 2019 года в Щёлково<ref
name="Умер первый руководитель НИИАО Анатолий Польский"></ref>.

Награды 

 Орден Октябрьской революции
 Орден Отечественной войны  1 степени
 Орден Трудового Красного Знамени 
 Два ордена Красной Звезды
 Две медали «За боевые заслуги»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота»

Библиография 
 Польский А. А. 70 лет служения авиации России: служба, война, испытания, исследования, разработка и совершенствование комплексов бортового авиационного оборудования и вооружения / : Триада, 2009 г. — 159 с. — ISBN 978-5-94789-329-8
 Список публикаций А. А. Польского в каталоге Национальной российской библиотеки

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского
Военнослужащие Государственного лётно-испытательного центра Министерства обороны имени В. П. Чкалова
Сотрудники ЛИИ